S23 steht für:
 2S23, eine russische Selbstfahrlafette, siehe BTR-80
 Samsung Galaxy S23, Android-Smartphone von Samsung aus dem Jahr 2023

S-23 steht für:
 S-23 (Haubitze), eine schwere russische Haubitze

S.23 steht für:
 Short S.23, ein britisches Flugboot

Abkürzung